Волчук Роман (1922) — український письменник-мемуарист, громадський діяч. 
 Парфанович-Волчук Софія  (*7 червня 1898 — †1968) — українська письменниця, громадська діячка. 

Прізвища на -ук